Mužská čtyřhra European Open 2020 probíhala ve druhé polovině října 2020. Do deblové soutěže antverpského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli Němci Kevin Krawietz a Andreas Mies, kteří zvolili start na paralelně hraném Bett1Hulks Championship 2020 v Kolíně nad Rýnem.

Vítězem se stal druhý nasazený, australsko-novozélandský pár John Peers a Michael Venus, který ve finále za 58 minut zdolal indicko-nizozemský pár Rohan Bopanna a Matwé Middelkoop po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Po triumfech v Dubaji a Hamburku z předchozí části sezóny získali třetí trofej (všechny jejich duely o titul skončily shodným výsledkem). Spolupráci navázali na lednovém ASB Classic 2020. Po antverpské trofeji činila jejich celková zápasové bilance 21–8. Peers vybojoval dvacátý třetí deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Venuse to bylo třinácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (odstoupili)
  John Peers /  Michael Venus (vítězové)
  Fabrice Martin /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
  Jamie Murray /  Neal Skupski (1. kolo)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

European Open
Sport v Belgii v roce 2020
ATP Tour 2020